Xinpu bezeichnet:

 Xinpu (新浦区), einen ehemaligen Stadtbezirk von Lianyungang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinpu (Cixi) (新浦镇), eine Großgemeinde der Stadt Cixi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xinpu (Guanling) (新铺镇), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinpu (Jiaoling) (新铺镇), eine Großgemeinde im Kreis Jiaoling in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinpu (Mian) (新铺镇), eine Großgemeinde im Kreis Mian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xinpu (Xiaonan) (新铺镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Xiaonan in der chinesischen Provinz Hubei
 Xinpu (Guiding) (新铺乡), eine Gemeinde im Kreis Guiding in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xinpu (Shimen) (新铺乡), eine Gemeinde im Kreis Shimen in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinpu (Haizhou) (新浦街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xinpu (Hsinchu) (新埔鎮), Stadtgemeinde im Landkreis Hsinchu auf Taiwan